Алекса́ндр Андре́евич Панкра́тов (род. , Харьков) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997).

Биография 
Родился 4 сентября 1946 года в Харькове. В 1968 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Леонида Косматова) и до 1974 работал оператором документальных телефильмов («С песней по жизни» и другие), пока не поступил на режиссёрский факультет ВГИКа в мастерскую Игоря Таланкина. Снял дипломный фильм «На дне» (1978) и, окончив институт в 1979 году, стал режиссёром на киностудии «Мосфильм».

Во время, когда популярность пришла к двум Панкратовым, кинорежиссёру и артисту, к фамилии режиссёра добавляли уточнение — «Белый», чтобы их не путали. Но режиссёр вскоре вернулся к первоначальному варианту — просто Панкратов.

В результате экономических потрясений рубежа 1980—1990-х Панкратов несколько лет оставался вне профессии, работал водителем автомобиля, пробовал заняться бизнесом:

Мне просто не давали снимать — не давали денег. И я 8 лет сидел без работы. <…> Продавал ботинки, пиво, печенье. <…> Перестройка для меня была увлекательным временем! Меня тогда любили красивые женщины. Я открывал магазин, но он рухнул: партнёры меня сожрали.

Занимался литературной деятельностью. По собственному сценарию снял фильм «Эмигрантка или Борода в очках и бородавочник» (2001), а по своей повести «Путешествие хиппи в Китайскую Народную Республику» — картину «Путешествие автостопом» (2009). Снялся в картине «Не покидай меня, любовь» (2001) в роли Бориса Ершова, режиссёра.

Член КПСС с 1978 года, член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Семья: дважды женат, дочь от второго брака.

Фильмография

Режиссёр 
  — На дне (короткометражный)
  — Лаборатория (в киноальманахе «Молодость. Выпуск №»)
  — Портрет жены художника
  — Счастливая, Женька!
  — Проделки в старинном духе
  — Прощай, шпана замоскворецкая…
  — Завтра
  — Эмигрантка или Борода в очках и бородавочник
  — Путешествие автостопом

Сценарист 

  — Проделки в старинном духе
  — Завтра
  — Эмигрантка или Борода в очках и бородавочник
  — Путешествие автостопом

Оператор 

  — Поёт Полад Бюль-Бюль оглы
 1970 — Удивительный мальчик (совместно с Георгием Криницким)
  — Нервы… Нервы…
  — Рассказы А. П. Чехова исполняет Игорь Ильинский
  — Ильинский о Зощенко

Продюсер 

  — Завтра
  — Эмигрантка или Борода в очках и бородавочник
  — Путешествие автостопом

Награды и звания 
 1982 — Приз в категории дебютов МКФ в Карловых Варах за фильм «Портрет жены художника» (1981)
 1997 — Заслуженный деятель искусств Российской Федерации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Панкратов Александр Андреевич // История кинематографа
 
 Панкратов Александр Андреевич // Гильдия кинорежиссёров России

Выпускники операторского факультета ВГИКа‎
Выпускники режиссёрского факультета ВГИКа‎
Персоналии:Мосфильм
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Гильдии кинорежиссёров России